Čus nebo ČUS může být:

 čus – hovorový pozdrav
 ČUS – Česká unie sportu (do roku 2013 Český svaz tělesné výchovy, ČSTV)
 ČUS – Česká urologická společnost, viz Urologie#Odborná společnost

Odkazy

Externí odkazy